A 8086-os  jelzésű autóbusz Székesfehérvár, Iszkaszentgyörgy és Isztimér között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei

!Sorszám (↓)
!width=25%|Megállóhely
!Sorszám (↑)
!width=30%|Átszállási kapcsolatok
!Fontosabb létesítmények
|-
|0||Székesfehérvár, vasútállomásvégállomás||28
|align=left|
|Vasútállomás, Vasvári Pál Gimnázium, Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium
|-
|1||Székesfehérvár, autóbusz-állomásvégállomás||27
|align=left|
|Autóbusz-állomás, Székesfehérvár-Belváros, Alba Plaza
|-
|2||Székesfehérvár, Szent Gellért utca||26
|align=left|
|Csitáry G. Emil Uszoda és Strand, Rác temető
|-
|3||Székesfehérvár, Hosszú temető||25
|align=left|
|Hosszú temető
|-
|4||Székesfehérvár, Régi Csóri út||24
|align=left|
||Lidl
|-
|5||Székesfehérvár, iszkaszentgyörgyi elágazás||23
|align=left|
|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Székesfehérvár helyi bérlet/jegy szakasz-határ
|-
|6||Iszkaszentgyörgy, Aligvári szőlőhegy||22
|
|
|-
|7||Moha, bejárati út||21
|
|
|-
|8||Iszkaszentgyörgy, Petőfi u. 62.||20
|
|
|-
|9||Iszkaszentgyörgy, Mohai elág.||19
|align=left|
|
|-
|10||Iszkaszentgyörgy, Gyógyszertár||18
|align=left|
|Községháza, posta, gyógyszertár, ATM, Spórol6 (élelmiszer bolt), Nemzeti dohánybolt
|-
|11||Iszkaszentgyörgy, kastély||17
|align=left|
|Temető, Amadé–Bajzáth–Pappenheim-kastély
|-
|12||Iszkaszentgyörgy, Sándormajor||16
|
|
|-
|13||Iszkaszentgyörgy, Nyugat-Somosmáli||15
|
|
|-
|14||Kincsesbányai elág.||14
|align=left|
|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|A szürke hátterű megállókat csak néhány járat érinti
|--bgcolor=DFDFDF
|15||Kincsesbánya, Óvoda||13
|align=left|
|
|--bgcolor=DFDFDF
|16||Kincsesbánya, Petőfi u.||12
|align=left|
|
|--bgcolor=DFDFDF
|17||Kincsesbánya, Óvoda||11
|align=left|
|
|-
|18||Kincsesbányai elág.||10
|align=left|
|
|-
|19||Kincsesbánya, Laktanya||9
|align=left|
|
|-
|20||Gúttamási, bakonykúti elág.||8
|align=left|
|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|A szürke hátterű megállókat csak néhány járat érinti
|--bgcolor=DFDFDF
|21||Bakonykúti, Jókai u.||7
|
|
|--bgcolor=DFDFDF
|22||Bakonykúti, Szabadság u.||6
|
|
|--bgcolor=DFDFDF
|23||Bakonykúti, Jókai u.||5
|
|
|-
|24||Gúttamási, bakonykúti elág.||4
|align=left|
|
|-
|25||Isztimér, Óvoda||3
|align=left|
|
|-
|26||Isztimér, Köztársaság u. 20.||2
|align=left|
|
|-
|27||Isztimér, posta||1
|align=left|
|
|-
|28||Isztimér, tűzoltószertárvégállomás||0
|align=left|
|
|}

!Sorszám (↓)
!width=25%|Megállóhely
!Sorszám (↑)
!width=30%|Átszállási kapcsolatok
!Fontosabb létesítmények
|-
|0||Székesfehérvár, autóbusz-állomásvégállomás||9
|align=left|
|Autóbusz-állomás, Székesfehérvár-Belváros, Alba Plaza
|-
|1||Székesfehérvár, Szent Gellért utca||8
|align=left|
|Csitáry G. Emil Uszoda és Strand, Rác temető
|-
|2||Székesfehérvár, Hosszú temető||7
|align=left|
|Hosszú temető
|-
|3||Székesfehérvár, Régi Csóri út||6
|align=left|
||Lidl
|-
|4||Székesfehérvár, iszkaszentgyörgyi elágazás||5
|align=left|
|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Székesfehérvár helyi bérlet/jegy szakasz-határ
|-
|5||Iszkaszentgyörgy, Aligvári szőlőhegy||4
|
|
|-
|6||Moha, bejárati út||3
|
|
|-
|7||Iszkaszentgyörgy, Petőfi u. 62.||2
|
|
|-
|8||Iszkaszentgyörgy, Mohai elág.||1
|align=left|
|
|-
|9||Iszkaszentgyörgy, József A. u.végállomás||0
|
|Élelmiszer bolt, KÖKA Kőbánya (650m)
|}

Források
 

Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Fejér megye közlekedése
Volánbusz